Eine Dungeinheit (DE) ist eine Messgröße für den Nährstoffeintrag durch organische Dünger wie Gülle oder Mist. Eine Dungeinheit entspricht 80 kg N und 70 kg P2O5.

Mit Dungeinheiten kann die Tierbesatzdichte leicht verglichen werden.

Einzelnachweise 

Maßeinheit (Landwirtschaft)
Viehwirtschaft
Dünger